Сент-Елалі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Сент-Елалі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Сент-Елалі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Сент-Елалі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер
 Сент-Елалі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь